Voznesensk (rajon), een rajon in oblast Mykolajiv in Oekraïne
 Voznesensk (stad), de hoofdplaats van dit rajon
 Gouvernement Voznesensk, een gouvernement binnen het vroegere Keizerrijk Rusland